«Почтальон из Лонжюмо» () — комическая опера в трёх актах Адольфа Адана на либретто Адольфа де Лёвена и .

«Почтальон из Лонжюмо» — самая известная опера Адана (другие широко известные творения композитора — балет «Жизель» и рождественская песня «Minuit, chrétiens»). Арию Шаплу из первого акта  (Я расскажу вам приключенье…), содержащую в конце верхнее ре (D5), называют экзаменом для теноров. Популярны также ария Альсиндора, терцет из третьего акта.

История 
Премьера оперы состоялась в Опера-комик в Париже 13 октября 1836 года. Затем последовали постановки в театре Сен-Джеймс в Лондоне 13 марта 1837 года и в театре д’Орлеан Новом Орлеане 19 апреля 1838 года. На русской сцене оперу впервые показали в 1838 году в Петербурге силами немецкой труппы, а в 1839 году её поставили Большом театре.

Опера была очень популярна в XIX веке, мелодии из неё распевала вся Франция. В наши дни исполняется довольно редко. В числе последних — постановки в Берлинской государственной Опере унтер-ден-Линден (2000), в Большом театре в Дижоне (2004).

Действующие лица

Краткое содержание

Акт 1 
Гадалка предсказала новобрачному почтальону (кучеру упряжки почтовых лошадей) Шаплу и его молодей жене — трактирщице Мадлен, что им следует быть готовым к трудностям. Молодые весело празднуют свадьбу, надеясь лишь, что Шаплу не придётся срочно уезжать из Лонжюмо. Кузнец Бижу, также влюблённый в Мадлен, наоборот, надеется на то, что путешественники вот-вот прибудут. Ему повезло: в деревушку приехал маркиз де Корси, директор Королевского Оперного театра в Париже. Пока кузнец чинит колесо его кареты, маркиз наблюдает за празднеством. Ему очень приглянулась прелестная Мадлен, но ещё больше он потрясён красивым голосом почтальона и его весёлой песенкой. Корси уговаривает почтальона немедленно ехать с ним, обещая ему блестящую карьеру. Соблазнённый грядущим успехом, жених уезжает с маркизом, поручив Бижу объяснить Мадлен причину его отъезда.

Акт 2 
Прошло десять лет. Мадлен получила в наследство богатство и титул и теперь зовётся мадам де Латур. Шаплу под псевдонимом Сен-Фар стал звездой Парижской оперы. Его приятель Бижу служит в опере хористом, теперь его Альциндор. Воспользовавшись симпатией маркиза, мадам де Латур приглашает его и певцов Парижской оперы на приём. Сен-Фар сражён великолепием замка Латур и красотой его хозяйки и немедленно делает ей предложение. Мадлен, верная своему мужу, пыталась напомнить воздыхателю, пылкому жениху, что у него уже есть жена, но тот решил всё отрицать. Хитрая уловка Сен-Фара, который просил Бижу прислать артиста, переодетого священником, разгадана, настоящий священник прибыл. Свадьба состоялась.

Акт 3 
Узнав о том, что священник оказался настоящим, Шаплу и Бижу в ужасе: по закону за двоежёнство полагается виселица. Маркиз вызвал полицейских, но мадам де Латур спасла легкомысленного мужа, появившись в платье простой трактирщицы и подтвердив, что обвенчалась со своим собственным мужем.

Фильм 
По мотивам оперы в 1936 год режиссёр Карел Ламач снял фильм-комедию «Почтальон из Лонжюмо».

Записи 
 1952, Хор и оркестр Парижского радио-лирик, дирижёр Жюль Грессьер; Анри Леже (Шаплу/Сен-Фар), Рене Эрен (де Корси), Люсьен Ловано (Бижу/Альциндор), Жанин Мишо (Мадлен/госпожа де Латур) — Cantus Classic
 1985, Монте-Карло, Гарнье: Филармонический оркестр Монте-Карло, дирижёр ; Джон Алер (Шаплу/Сен-Фар), Франсуа Ле Ру (де Корси), Жан-Филипп Лафон (Бижу/Альциндор),  (Мадлен/госпожа де Латур) — EMI Classics
 Шведская королевская опера: дирижёр Курт Бендикс; Николай Гедда (Шаплу/Сен-Фар), Свен-Эрик Якобсон (де Корси), Георг Сведенбранд (Бижу/Альциндор), Йёрдис Шюмберг (Мадлен/госпожа де Латур) — Cantus-Line

Примечания

Литература 
 
 
 Casaglia, Gherardo (2005). 13 Ottobre 1836 Amadeus Almanac, accessed 6 November 2008 
 Pougin, Arthur (1880). «Valentino (Henri-Justin-Joseph)», pp. 597—598 , in Biographie universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique par F.-J. Fétis. Supplément et complément, vol. 2. Paris: Firmin-Didot. View  at Google Books.
 Tamvaco, Jean-Louis (2000). Les Cancans de l’Opéra. Chroniques de l’Académie Royale de Musique et du théâtre, à Paris sous les deux restorations (2 volumes, in French). Paris: CNRS Editions. ISBN 978-2-271-05685-6.
 Warrack, John and West, Ewan (1992), The Oxford Dictionary of Opera, 782 pages, ISBN 0-19-869164-5

Ссылки 
 

Оперы 1836 года
Оперы на французском языке
Оперные премьеры Парижской оперы